ЛукасЭрнандес Лукас Франсуа Бернар Франсуа Бернар Эрнандес (, ; ), также Люка́ Эрнанде́з — французский футболист, защитник немецкого клуба «Бавария» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.

Сын бывшего футболиста Жана-Франсуа Эрнандеса. Старший брат футболиста Тео Эрнандеса.

Клубная карьера 

Лукас Эрнандес является воспитанником клуба «Атлетико Мадрид», за который играл его отец. В молодёжном составе он оказался в 2007 году в 11-летнем возрасте. В 2014 году Лукас был переведён во вторую команду клуба, за которую играл в Сегунде B. 9 ноября 2013 года он был впервые включён в заявку основного состава «Атлетико» на матч чемпионата Испании против «Вильярреала», однако на поле так и не вышел.

В июне 2014 года Эрнандес продлил контракт с клубом до 2018 года. 3 декабря 2014 года он дебютировал за основной состав, отыграв полный матч против «Оспиталета» в Кубке Испании. 21 декабря 2014 года Лукас дебютировал в Примере, выйдя на замену в концовке матча против «Атлетик Бильбао». 10 августа 2015 года Эрнандес продлил контракт с клубом до 2019 года.

27 марта 2019 года было объявлено о соглашении по трансферу Эрнандеса в «Баварию» за рекордные для клуба 80 млн евро. Трансфер игрока состоялся 1 июля 2019 года.

Карьера в сборной 
С 2012 по 2017 года Лукас выступал за юношеские и молодёжные сборные Франции. В составе сборной до 19 лет он сыграл три матча на чемпионате Европы 2015 года.

В начале марта 2018 года Лукас Эрнандес отклонил вызов в сборную Франции, так как решил выступать за сборную Испании и ждал приглашения от наставника испанцев Хулена Лопетеги. Однако позже принял вызов из сборной Франции и уже 23 марта сыграл за неё в товарищеском матче против Колумбии. Участник чемпионата мира 2018 года, отметился двумя голевыми передачами, дошёл со сборной до финала, где французы обыграли Хорватию (4:2). В финале Эрнандес провёл полный матч и получил жёлтую карточку.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре получил разрыв крестообразных связок правого колена в первом же матче сборной Франции против Австралии и был вынужден покинуть турнир, восстановление займёт несколько месяцев.

Достижения

Командные 
«Атлетико Мадрид»
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2017/18
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2018

«Бавария»
 Чемпион Германии (3): 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Германии: 2019/20
 Обладатель Суперкубка Германии (2): 2020, 2022
 Победитель Лиги чемпионов: 2019/20
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2020
 Победитель клубного чемпионата мира по футболу: 2020

Сборная Франции
 Чемпион мира: 2018
 Победитель Лиги наций УЕФА: 2020/21

Личные 
 Кавалер ордена Почётного легиона: 2018

Статистика

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 15 / забито голов: 0; победы: 11, ничьи: 3, поражения: 1.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Баварии»

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид B»
Игроки ФК «Бавария»